

Населені пункти та їхні частини
 Скруда — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Скруда — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Скруда — частина села Чемерники в гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки